Stefanos Tsitsipas era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Denis Shapovalov ha sconfitto Filip Krajinović con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Fabio Fognini (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Taylor Fritz (secondo turno)
  Denis Shapovalov (campione)

 Pablo Carreño Busta (semifinale)
 Reilly Opelka (primo turno)
 Fernando Verdasco (ritirato)
 Daniel Evans (secondo turno)

Qualificati 

  Dennis Novak (primo turno)
  Tommy Paul (ritirato)

 Alexei Popyrin (secondo turno)
 Cedrik-Marcel Stebe (quarti di finale)

Lucky loser 

  Oscar Otte (primo turno)
  Gianluca Mager (secondo turno)

 Yūichi Sugita (semifinale)

Wildcard 

  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Elias Ymer (primo turno)

 Mikael Ymer (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2019